Список работ Кузьмы Петрова-Водкина является неполным. 

Он включает работы художника в технике живописи, его монументальные работы по декорации зданий, списки проиллюстрированных книг, театрально-декорационные работы, а также его литературное творчество.

Картины 
Существует несколько списков картин художника. Некоторые из них он вёл при жизни. В 1940 году, после его смерти, вдова составила списки живописных и графических работ, на оборотах холстов были написаны названия и даты создания работ (эти даты нередко неверны).

Станковая и монументально-декоративная живопись 
В число основных монументально-декоративных работ Петрова-Водкина входят:

 росписи «Каин убивает своего брата Авеля» и «Жертвоприношение Авеля» в церкви Василия Златоверхого в Овруче (октябрь 1910);
 работа над эскизом к росписи «Распятие» для Крестовоздвиженской церкви в Хвалынске (конец 1912; церковь не сохранилась);
 роспись «Благовещение» в Морском соборе г. Кронштадта (весна 1913; «Работа очень интересная, на самом видном месте, и величина Богородицы и Ангела около шести аршин»;
 работа над эскизами витража «Троица» и икон «Преображение», «Рождество», «Крещение», «Вход в Иерусалим» для Троицкого собора в городе Сумы Харьковской губернии (сентябрь 1914 — июнь 1915);
 работа над эскизом для росписи церкви в г. Бари по заказу А. В. Щусева (осень 1916; осуществлению заказа помешала война);
 роспись четырёх панно для украшения Театральной площади в Петрограде к 1-й годовщине Октябрьской революции: «Степан Разин», «Василиса Премудрая», «Микула Селянинович», «Жар-птица» (осень 1918; с группой из 13 учеников).

Графика

Книжная графика 
 1914. «Аойя. Приключения Андрюши и Кати в воздухе, под землёй и на земле». Иллюстрации к своей книге. Новые рисунки к ней, подготовленные им в 1922 году (переиздание не было осуществлено)
 альманах «Скифы» (Пг.: Скифы, 1918; обложка, титул)
 Самаркандия. Из путевых набросков 1921 г. Иллюстрации к своей книге
 «Коза Дереза» (Пг.: Мысль, 1924)
 «Снегурочка» (Пг.: Мысль, 1924)
 «Присказки» С. Федорченко (Л-М.: Радуга, 1924)
 «Загадки» С. Маршака (Л-М.: Радуга, 1925)
 «Христофор Колумб» Е. Бахановской (Л.: ГИЗ, 1926)
 1930. Хлыновск. Иллюстрации к своей книге
 1932. Пространство Эвклида. Иллюстрации к своей книге
 Горький М. Избранные произведения / С послесл. А. В. Луначарского; илл. В. М. Конашевич, К. С. Петров-Водкин. — М.: ГИХЛ, 1932. — 553 с. — 8500 экз.

Театрально-декорационные работы

Литературные произведения 
 Аойя. Приключения Андрюши и Кати в воздухе, под землёй и на земле
 Поездка в Африку // «На рассвете», вып. 1, Казань, 1910. (путевые очерки)
 Аойя. Приключения Андрюши и Кати в воздухе, под землёй и на земле. — СПб.: «Грядущий день», 1914. — 116 с. (фантастическая повесть для детей c иллюстрациями автора)
 Самаркандия. Из путевых набросков 1921 г. — Пб.: «Аквилон», 1923. — 50 с. (с иллюстрациями автора)
 Хлыновск. Моя повесть. — Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1930. — 350 с. (с иллюстрациями автора);
 Пространство Эвклида. Моя повесть. — Л.: Издательство писателей в Ленинграде, 1932. — 340 с. (с иллюстрациями автора)

Библиография 
 
 Галушкина, А.С. К. С. Петров-Водкин. М.: ОГИЗ, 1936
Костин В. И. К. С. Петров-Водкин. — М.: Советский художник, 1966
К. С. Петров-Водкин. 1878—1939. Каталог выставки. — М.-Л.: Советский художник, 1966.
Кузьма Петров-Водкин и его школа: живопись, графика, сценография, книжный дизайн : в 2 т. / [сост. и примеч.: Ильдар Галеев]. — Москва : Галеев Галерея, 2015

Примечания

Ссылки 
 Виртуальный тур, выставка в ГРМ

Петров-Водкин